Samsung SGH-E340 — трьохдіапазонний стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Схожі моделі 
 Pantech GB210
 AMOI D85
 Samsung SGH-P207
 Motorola V690
 NEC N710

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Опис на сайті Samsung

E
Мобільні телефони, представлені в 2005 році